Jeux olympiques de 1932 peut faire référence :
 aux Jeux olympiques d'hiver de 1932, qui ont eu lieu à Lake Placid, aux États-Unis ;
 aux Jeux olympiques d'été de 1932, qui ont eu lieu à Los Angeles, aux États-Unis.